Termenul „Malibu” se poate referi la:

Toponime
Malibu, British Columbia,
Malibu, California,
Malibu Creek State Park, în Calabasas, California

Alte utilizări
Chevrolet Malibu, o marcă de automobile
Malibu (film), serial TV din 1983
Malibu (song), cântec